Доброде́тель — философский и религиозно-этический термин, обозначающий положительное нравственное свойство характера определённого человека, определяемое его волей и поступками; постоянное деятельное направление воли к исполнению нравственного закона (заповедей). Является антонимом слов «грех» и «порок».

В античности 
По Гесиоду, путь к добродетели тягостен и труден, она не даётся от рождения, а требует постоянных жизненных усилий.

Сократ 
Источником добродетели Сократ считал разум и высшую добродетель, заключающую в себе все остальные, усматривал в мудрости.

Платон 
Платон различал четыре добродетели ():
 мудрость,
 мужество,
 справедливость,
 умеренность (, софросюне).

По Платону, добродетели опираются на свойства души: мудрость — на разум, мужество — на волю, умеренность — на преодоление чувственности. Справедливость является сочетанием трёх предшествующих добродетелей. Платон считает, что каждое сословие имеет свою добродетель: у философов — мудрость; у правителей - справедливость; у воинов — мужество; у земледельцев и ремесленников — умеренность.

Аристотель 
Аристотель является основателем учения о «золотой середине». Добродетель — это умение и желание находить середину между двумя крайностями: недостатком (endeia) какого-то качества и его избытком (hyperbole).

Как в страстях, так и в поступках пороки переступают должное либо в сторону избытка, либо в сторону недостатка, добродетель же умеет находить середину и её избирает. 

По Аристотелю, добродетельные привычки одного человека соотнесены с удобными формами общественной жизни.

Аристотель различал добродетели воли (этические) и добродетели ума (дианоэтические) и напрямую связывал добродетель со счастьем, заметив в добродетели не только путь к счастью, но и важную часть самого счастья. Аристотель считает, что неразумная, чувственная часть души послушна её разумной части так же, как ребёнок послушен отцу.

Григорий Нисский отстаивал учение о произвольности добродетелей: только добровольное следование человека добру может привести к спасению, навязанное не может быть добродетелью.

Средневековье 
Фома Аквинский определяет добродетель (virtus) как «совершенство способности» (potentiae perfectionem) и относит её к разряду добрых навыков (habitus), посредством которых совершаются добрые поступки. Наиболее важными Фома считал четыре добродетели: благоразумие (prudentia), справедливость (iustitia), умеренность (temperantia) и мужество (fortitudo). Кроме того, существуют высшие добродетели «Вера, надежда, любовь» (fides, spes et caritas). Вслед за Аристотелем добродетели различаются на моральные и интеллектуальные (moralem et intellectualem). К добродетелям Фома также причисляет: щедрость (liberalitas), великолепие (magnificentia), величавость (magnanimitas: устойчивость к отчаянию), честолюбие (philotimia или honoris), ровность (mansuetudo: сдержанность на гнев), дружелюбие (amicitia), правдивость (veritas) и остроумие (eutrapelia).

В Ренессанс 

Знаком добродетели являются дельфины.

В Новое время 
Спиноза под добродетелью понимал любовь к Богу (природе). Добродетель для него была идентична пользе. «Действовать абсолютно по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять своё существование (эти три выражения обозначают одно и то же) по руководству разума на основании стремления к собственной пользе».

Французские просветители считали, что добродетели тесно связаны с истиной и общественным счастьем. По Гельвецию, «добродетели покидают те места, откуда изгнана истина», добродетель это «… только стремление к всеобщему счастью…, предмет добродетели есть общественное благо и что приписываемые ею поступки суть средства для достижения этой цели».

В новых системах философии (Кант, Фихте, Гегель) понятия свободы духа и высшего блага вытеснили понятие добродетели как этический принцип.

По Канту, «добродетель есть моральная твёрдость в следовании своему долгу, которая, однако, никогда не становится привычкой, а всегда вновь и вновь должна возникать из акта мышления». Кантовская добродетель выводится из чистых основоположений, а не является привычкой к добрым делам, она не определяется как умеренность между двумя пороками; между добродетелью и пороком есть качественное отличие.

Бенджамин Франклин в автобиографии систематизировал «тринадцать добродетелей»:

 Воздержание — Есть не до пресыщения, пить не до опьянения.
 Молчание — Говорить только то, что может принести пользу мне или другому; избегать пустых разговоров.
 Порядок — Держать все свои вещи на их местах; для каждого занятия иметь своё время.
 Решительность — Решаться выполнять то, что должно сделать; неукоснительно выполнять то, что решено.
 Бережливость — Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим, то есть ничего не расточать.
 Трудолюбие — Не терять времени попусту; быть всегда занятым чем-либо полезным; отказываться от всех ненужных действий.
 Искренность — Не причинять вредного обмана, иметь чистые и справедливые мысли; в разговоре также придерживаться этого правила.
 Справедливость — Не причинять никому вреда; не совершать несправедливостей и не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей.
 Умеренность — Избегать крайностей; сдерживать, насколько ты считаешь это уместным, чувство обиды от несправедливостей.
 Чистота — Не допускать телесной нечистоты; соблюдать опрятность в одежде и в жилище.
 Спокойствие — Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев.
 Целомудрие — Похоти предавайся редко, единственно для здоровья или для продления рода; не допускай, чтобы она привела к отупению, или к слабости, либо лишила душевного покоя или бросила тень на доброе имя твоё или чьё-либо ещё.
 Скромность — Подражать Иисусу и Сократу.

См. также 
 Христианские добродетели
 Аретология
Арететерапия (лечение идеалами, добродетелями)
 Прусские добродетели
 «Златая цепь» — древнерусский сборник наставлений
 Капелла Сан-Северо — многочисленные надгробия, аллегорически представляющие добродетели

Примечания

Литература 

 
 Автобиография Бенджамина Франклина
 . // «Философия: Энциклопедический словарь». / Под ред. А. А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004.
 . // «Философская энциклопедия». В 5-х т. — М.: Издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1960—1970.

 
Понятия этики